Lone Oak kan syfta på:

 Lone Oak, Georgia
 Lone Oak, Tennessee
 Lone Oak, Texas